ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series Gold z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2007 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 782 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Holandii